Елена Александровна Красильщикова () — советский учёный в области математики и механики. Одна из первых в стране женщин — докторов наук по механике.

Биография 
Из рода русских предпринимателей Красильщиковых. Родилась в семье учителей, отец — Александр Иванович (1881—1942) преподавал математику, отличился тем, что проиграл принадлежащие ему акции родового предприятия в казино Монако и революцию 1917 года встретил как пролетарий.
Мама — Элеонора Александровна (урожд. Хартман, 1882—1973) — преподавала географию.

Детство провела в деревне Курово Овсищенской волости Вышне-Волоцкого уезда Тверской губернии, где учительствовали родители. С 1927 года семья жила в собственном доме в Кунцево под Москвой (не сохранился).

В 1929 году окончила среднюю школу. Работала секретарём в Авиатресте, год — корреспондентом Глававиапрома (1931), техником в Авиамоторном тресте, затем — шофёром в Мосавтотрансе.

По направлению завода № 1 имени Авиахима, где также работала шофёром, в 1935 году поступила в Московский авиационный институт. С 1937 года одновременно училась на заочном отделении механико-математического факультета Московского университета. Окончив четыре курса самолётостроительного факультета МАИ (1940), перевелась в МГУ. Среди однокурсников считалась элитарной студенткой. Обучилась полётам на планерах и самолётах. Занималась гимнастикой и альпинизмом.

Окончила механико-математический факультет МГУ (1941, с отличием). Ученица Л. И. Седова.

Во время Великой Отечественной войны преподавала в школе № 37 города Кунцево. Сдавала кровь, почётный донор СССР (1959).

В 1943 году поступила в аспирантуру НИИ механики МГУ, которую окончила в 1946 году. Кандидат физико-математических наук (1946), тема диссертации «Возмущенное движение воздуха при вибрациях крыла, движущегося со сверхзвуковой скоростью».

В 1945—1948 годах преподавала в Московском механическом институте, ассистент, доцент. В 1948—1949 — доцент МГУ. С 1947 по 1950 год училась в докторантуре Математического института АН СССР. Доктор физико-математических наук (1951), тема диссертации «Движение тонкого крыла со сверхзвуковой скоростью».

С 1951 года работала в Институте механики АН СССР, старший научный сотрудник, с 1965 года — старший научный сотрудник в Институте проблем механики АН СССР. С 1978 года на пенсии.

Основные труды посвящены математическим методам в гидромеханике, теории крыла. Впервые в СССР исследовала задачу о движении вибрирующего крыла со сверхзвуковой скоростью (1947). В 1954 году результаты Е. А. Красильщиковой были отмечены Т. фон Карманом на Международном конгрессе по теоретической и прикладной механике в Брюсселе.

Вошла в первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).

Увлекалась путешествиями, действительный член Географического общества СССР.

Похоронена на Хованском кладбище.

Библиография 
 Тонкое крыло в сжимаемом потоке. 2-е изд., доп. М.: Наука. 1986. 286 с. ил.

Награды 
 Премия имени Н. Е. Жуковского (1947), с серебряной медалью.

Литература 
 Т. Ярмолович Романтика математических исканий//Советская женщина. 1955. № 11. С. 26-27
 Л. И. Седов Елена Александровна Красильщикова. Статьи, связанные с основами механики. МГУ им. М. В. Ломоносова. Институт механики. Препринт № 1-90. Москва. 1990.
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Примечания

Ссылки 
 Фото. Л. И. Седов, А. Буземан, КРАСИЛЬЩИКОВА Е. А., Т. фон Карман. Брюссель, 1958 г.

Выпускники МГУ 1941 года
Механики СССР
Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Сотрудники Института механики АН СССР
Сотрудники Института проблем механики РАН
Похороненные на Хованском кладбище